Christliche Volkspartei ist der Name folgender Parteien:

* Christliche Volkspartei, kurzzeitiger Name der Deutschen Zentrumspartei in Deutschland, siehe Deutsche Zentrumspartei #Weimarer Republik (1919–1933)
 Christliche Volkspartei des Saarlandes, Partei im Saarland 1945 bis 1959
 Christliche Volkspartei, kurzzeitige Vereinigung von Deutscher Zentrumspartei und Christlicher Volkspartei des Saarlandes 1956/57
 Christliche Volkspartei (1965–1970), Partei in Deutschland
Siehe auch:
 Christlichdemokratische Volkspartei, Partei in der Schweiz